Сербина — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Сербина, Ксения Николаевна (1903—1990) — советский историк, источниковед, археограф и краевед.
 Сербина, Наталия Васильевна (род. 1977) — украинская певица, фольклорист, музыковед.
 Сербина, Светлана Александровна (род. 1996) — российская волейболистка.